Lacasse ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Lacasse (* 1981), französischer Leichtathlet
 Geneviève Lacasse (* 1989), kanadische Eishockeyspielerin
 Josée Lacasse (* 1963), kanadische Skirennläuferin
 Joseph Lacasse (1894–1975), belgischer Maler
 Raphaëlle Lacasse (* 2000), kanadische Tennisspielerin
 Suzanne Lacasse (* 1948), kanadische Bauingenieurin der Geotechnik

Sonstiges:

 Lacasse, frühere Gemeinde in Haute-Garonne, Frankreich, siehe Lavernose-Lacasse